Brinegar ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Brinegar (1926–2009), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Paul Brinegar (1917–1995), US-amerikanischer Schauspieler

Brinegar steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brinegar (Kentucky)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brinegar Cabin, in Whitehead, North Carolina, ID-Nr. 72000922
 Brinegar District, in Crumpler, North Carolina, ID-Nr. 78001929